23-та династия заедно с 21-вата, 22, 24 и 25-а династии са включени в групата Трети преходен период на Древен Египет.

23-та династия управлява между 880 – 724 пр.н.е.

Фараони

Източници 
 H. Jacquet Gordon, „Deux graffiti d'époque libyenne sur le toit du Temple de Khonsu à Karnak“ in Hommages à la memoire de Serge Sauneron, 1927 – 1976 (Cairo: 1979), pp.169 – 74.
 K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (c.1100 – 650 BC), 3rd ed., Warminster: 1996

 
Династии в Древен Египет
Берберски династии